Der Cup des Österreichischen Fußball-Bundes wurde in der Saison 1996/97 zum 63. Mal ausgespielt.

Pokalsieger wurde vor 14.000 Zuschauern im Wiener Ernst-Happel-Stadion der SK Sturm Graz durch einen 2:1-Sieg im Endspiel gegen den First Vienna FC 1894. Die Grazer konnten damit ihren Titel vom Vorjahr erfolgreich verteidigen und zum zweiten Mal den Cupsieg sichern. Torschützenkönig wurde der Slowake Tibor Jancula (SV Austria Salzburg) mit fünf Treffern.

Vorrunde 
Die Mannschaften der Bundesliga hatten in der Vorrunde ein Freilos.

|}
 Die ursprüngliche Begegnung vom 14. August 1996 in der 97. Minute beim Stand von 2:1 n. V. (1:1, 1:1) für den Wolfsberger AC wegen Gewitter abgebrochen werden.

1. Runde 
Die Mannschaften der Bundesliga hatten in der ersten Runde ein Freilos.

|}

2. Runde 

|}

Achtelfinale 

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Grafische Übersicht ab dem Achtelfinale

Torschützentabelle

Weblinks 
 Austria soccer.at: Cup 1996/97 (abgerufen am 27. September 2016)
 Weltfussball.at: ÖFB-Cup 1996/97 (abgerufen am 27. September 2016)
 Transfermarkt.at: Ko-Runde ÖFB-Cup 1996/97 (abgerufen am 27. September 2016)

Einzelnachweise 

1997
Fußballsaison 1996/97